A psoríase em placas é a forma clínica mais comum desta doença e apresenta-se como placas numulares ou ovais nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e tronco, iniciando insidiosamente e permanecendo estacionária por longos períodos de tempo. Associa-se freqüentemente ao fenômeno do koebner e por vezes toma o aspecto arcifome, serpiginoso ou angular.

Psoríases